Bastila Shan – personaggio di Star Wars: Knights of the Old Republic
 Bastilla – piatto tradizionale della cucina marocchina